AZE – MKOl kod Azerbejdżanu
AZE - ISO 639-2 kod języka azerskiego